Са́бское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Волосовского района Ленинградской области. Административный центр — деревня Большой Сабск.

С 1 января 2006 года главой поселения и главой администрации являлся Сельдерханов Энвер Бадтрудинович, с 2014 года главой поселения и главой администрации является Спирин Николай Анатольевич.

Географические данные 
 Общая площадь: 496,03 км²
 Расположение: западная часть Волосовского района
 Граничит:
 на северо-западе и севере — с Большеврудским сельским поселением
 на северо-востоке и севере — с Рабитицким сельским поселением
 на юге — с Лужским муниципальным районом
 на юго-западе — со Сланцевским муниципальным районом
 на западе — с Кингисеппским муниципальным районом.
По территории поселения проходят автодороги:
  (Толмачёво — автодорога «Нарва»)
  (Извоз — Лемовжа)
  (Хотнежа — Сосницы)
  (подъезд к дер. Коряча)
 местная автодорога (Коряча — Старицы)
Расстояние от административного центра поселения до районного центра — 55 км.

По южной границе поселения протекает река Луга.

История 
В начале 1920-х годов в составе Молосковицкой волости Кингисеппского уезда Санкт-Петербургской губернии был образован Сабский сельсовет.

В августе 1927 года Сабский сельсовет вошёл в состав Осьминского района Ленинградской области.

По состоянию на 1933 год в Сабский сельсовет входило 4 населённых пунктов, население — 689 чел. 

2 августа 1961 года после ликвидации Осьминского района сельсовет вошёл в состав Волосовского района.

С 1 февраля 1963 года по 12 января 1965 года после упразднения Волосовского района Сабский сельсовет входил в состав Кингисеппского сельского района.

По данным 1973 года в состав сельсовета включена территория упразднённого Волновского сельсовета.

18 января 1994 года постановлением главы администрации Ленинградской области № 10 «Об изменениях административно-территориального устройства районов Ленинградской области» Сабский сельсовет, также как и все другие сельсоветы области, преобразован в Сабскую волость, при этом в её состав вошла территория бывшего Хотнежского сельсовета.

1 января 2006 года в соответствии с областным Законом № 64-оз от 24 сентября 2004 года «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Волосовский муниципальный район и муниципальных образований в его составе» образовано Сабское сельское поселение, в его состав вошла территория бывшей Сабской волости.

Население 

Основная часть населения проживает в деревне Большой Сабск.

Населённые пункты 
На территории поселения находятся 20 населённых пунктов — 1 посёлок и 19 деревень:

Достопримечательности 

 Народный историко-краеведческий музей в Большом Сабске
 Парк бывшей усадьбы А. И. Сахарова и Давыдовой в Редкино
 Церковь Троицы Живоначальной в деревне Редкино
 Церковь во имя Смоленской иконы Божией Матери в деревне Волна
 Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в Хотнеже
 Мемориальное захоронение погибших во время ВОВ курсантов Кировского училища и других защитников Лужского рубежа

Примечания

Ссылки 
Устав муниципального образования Сабское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области

Сельские поселения Ленинградской области
Муниципальные образования Волосовского района